

Települések

Bosznia-Hercegovina
Breza falu Tuzla községben Tuzla megyében

Bulgária
Breze falu Devin községben Szmoljan megyében
Breze falu Rakitovo községben Pazardzsik megyében
Breze falu Szvoge községben Szófia megyében

Franciaország
Brézé falu Maine-et-Loire községben Loire mente régióban

Horvátország
Breze falu Novi Vinodolski községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében